Тёмная:

Населенные пункты 
 Тёмная — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Тёмная — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Тёмная — посёлок железнодорожной станции в Могочинском районе Забайкальского края.
 Тёмная — деревня в составе города Чусовой Пермского края.
 Тёмная — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Тёмная — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.
 Тёмная — станция в Забайкальском крае.

Реки 
 Тёмная (приток Бугунжа) — река в Краснодарском крае.
 Тёмная (приток Егорлыка) — река в России, протекает в Ставропольском крае
 Тёмная (река, впадает в Хейняйоки) — река в Карелии.

Другое 
  — коллективное избиение, характерная особенность которого состоит в том, что жертву лишают возможности видеть, кто её бьёт (например, накрывают одеялом), а затем наносят удары.

Примечания